Mokoko est un nom de famille notamment porté par :

 Jean-Marie Mokoko (1947-), homme politique et militaire congolais ;
 Léon Raphaël Mokoko (1955-), homme politique congolais.

Toponymes 
 Mokoko, un village du Cameroun.